Piękna Góra – osada w Polsce położona na Mazurach
 Osiedle Piękna Góra – osiedle w Olsztynie

Zobacz też 
 Kanał Piękna Góra – kanał mazurski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Linki zewnętrzne